Прва савезна лига Југославије у хокеју на леду 1965-66

Клубови

Такмичење

Први круг

Западна зона

Источна зона

Други круг

За првака

За опстанак

Куп Југославије

Коначни Пласман 
 Партизан
 Крањска Гора
 Београд
 Младост
 ХК Славија
 Црвена звезда
 Спартак
 Медвешчак
 ХК Карловац
 ХК Вараждин

Литература 
 

Првенства Југославије у хокеју на леду
Хокеј на леду у 1965.
Хокеј на леду у 1966.